Les Romains de cette gens plébéienne Mucia portent le cognomen Scævola, qui signifie "gaucher"

 Caius Mucius Scaevola, héros de la guerre contre Porsenna en 507 av. J.-C. ;
 Publius Mucius Scævola, consul en 175 av. J.-C. ;
 Publius Mucius Scævola, consul en 133 av. J.-C. ;

Voir aussi
 
 Quintus Cervidius Scaevola, un juriste du 
 Scaevola est un genre de plantes de la famille des goodéniacées.
 Porsenna roi sous lequel la guerre des Étrusques et des Romains a débuté